Dendrobates abditus  – bardzo rzadki gatunek płaza z rodzaju Dendrobates, należący do rodziny drzewołazów.

Występuje wyłącznie w Ekwadorze.

Prawie całkowicie czarna, na barkach i na górnej części nóg posiadają żółte-pomarańczowe plamki.
Dorosłe osobniki osiągają 15-18 mm.

Przypisy

Bibliografia 
 

Płazy Ameryki Południowej
Drzewołazowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1976 roku